The Sims 2: Celebration! Xtra Pakke er en stuff-pakke til The Sims 2. Den indeholder nye genstande. Temaet er fest, og møbler og tøj har således relation til bryllup og fest. Den indeholder 54 ting og to færdiglavede huse.
Spillet blev udgivet 3. april 2007. Det er inkorporeret i The Sims 2: Double Deluxe.

Computerspil fra 2007
Electronic Arts-spil
2: Celebration! Xtra Pakke

en:The Sims 2 Stuff packs#Celebration! Stuff